Velika est un toponyme qui peut désigner :
Velika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Velika, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Tsarevo, oblast de Bourgas ;
Velika, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Požega-Slavonie ;
Velika, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plav.